Nederlands handbalteam junioren (mannen)
 Nederlands handbalteam junioren (vrouwen)